Hermit Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Hermit Island (Idaho)
 Hermit Island (Maine)
 Hermit Island (Maryland)
 Hermit Island (New Hampshire)
 Hermit Island (North Carolina)
 Hermit Island (Wisconsin)

in der Antarktis:
 Hermit Island (Antarktika)